Miguel Lerdo de Tejada ist der Name folgender Personen:

* Miguel Lerdo de Tejada (Politiker) (1812–1861), mexikanischer Politiker
 Miguel Lerdo de Tejada (Komponist) (1869–1941), mexikanischer Komponist